Pilichowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Pilichowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pilichowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Pilichowo, village de la voïvodie de Poméranie